Cavens ou Cavents est un patronyme brabançon (flamand), issu d'une corruption d'expression de Cauwens (dérivé de Cauwe). Il peut aussi être une variante de van Covens, resp. Van Covents (dérivé de Convens ou Convents).

Patronyme
 André Cavens (1912-1971), est un réalisateur belge.
 Jürgen Cavens (1978-), est un joueur de football international belge.

Divers 
 Prix André-Cavens

Patronyme flamand